|-
| 144201 - || || 11 de febrer de 2004 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 144202 - || || 11 de febrer de 2004 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 144203 - || || 10 de febrer de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 144204 - || || 10 de febrer de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 144205 - || || 10 de febrer de 2004 || Catalina || CSS
|-
| 144206 - || || 11 de febrer de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 144207 - || || 11 de febrer de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 144208 - || || 11 de febrer de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 144209 - || || 11 de febrer de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 144210 - || || 11 de febrer de 2004 || Catalina || CSS
|-
| 144211 - || || 11 de febrer de 2004 || Catalina || CSS
|-
| 144212 - || || 11 de febrer de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 144213 - || || 11 de febrer de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 144214 - || || 11 de febrer de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 144215 - || || 11 de febrer de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 144216 - || || 11 de febrer de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 144217 - || || 10 de febrer de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 144218 - || || 10 de febrer de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 144219 - || || 12 de febrer de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 144220 - || || 12 de febrer de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 144221 - || || 11 de febrer de 2004 || Catalina || CSS
|-
| 144222 - || || 11 de febrer de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 144223 - || || 12 de febrer de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 144224 - || || 11 de febrer de 2004 || Catalina || CSS
|-
| 144225 - || || 12 de febrer de 2004 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 144226 - || || 13 de febrer de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 144227 - || || 14 de febrer de 2004 || Haleakala || NEAT
|-
| 144228 - || || 12 de febrer de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 144229 - || || 11 de febrer de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 144230 - || || 15 de febrer de 2004 || Haleakala || NEAT
|-
| 144231 - || || 10 de febrer de 2004 || Catalina || CSS
|-
| 144232 - || || 11 de febrer de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 144233 - || || 11 de febrer de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 144234 - || || 12 de febrer de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 144235 - || || 10 de febrer de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 144236 - || || 15 de febrer de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144237 - || || 13 de febrer de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 144238 - || || 14 de febrer de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 144239 - || || 15 de febrer de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144240 - || || 10 de febrer de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 144241 - || || 10 de febrer de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 144242 - || || 10 de febrer de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 144243 - || || 11 de febrer de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 144244 - || || 11 de febrer de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 144245 - || || 11 de febrer de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 144246 - || || 11 de febrer de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 144247 - || || 11 de febrer de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 144248 - || || 11 de febrer de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 144249 - || || 12 de febrer de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 144250 - || || 12 de febrer de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 144251 - || || 12 de febrer de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 144252 - || || 12 de febrer de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 144253 - || || 13 de febrer de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 144254 - || || 14 de febrer de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 144255 - || || 11 de febrer de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 144256 - || || 11 de febrer de 2004 || Catalina || CSS
|-
| 144257 - || || 11 de febrer de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 144258 - || || 12 de febrer de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 144259 - || || 15 de febrer de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144260 - || || 15 de febrer de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144261 - || || 11 de febrer de 2004 || Catalina || CSS
|-
| 144262 - || || 11 de febrer de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 144263 - || || 12 de febrer de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 144264 - || || 13 de febrer de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 144265 - || || 13 de febrer de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 144266 - || || 14 de febrer de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 144267 - || || 14 de febrer de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 144268 - || || 14 de febrer de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 144269 - || || 14 de febrer de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 144270 - || || 15 de febrer de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144271 - || || 12 de febrer de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 144272 - || || 13 de febrer de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 144273 - || || 13 de febrer de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 144274 - || || 14 de febrer de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144275 - || || 14 de febrer de 2004 || Catalina || CSS
|-
| 144276 - || || 15 de febrer de 2004 || Catalina || CSS
|-
| 144277 - || || 15 de febrer de 2004 || Catalina || CSS
|-
| 144278 - || || 15 de febrer de 2004 || Catalina || CSS
|-
| 144279 - || || 15 de febrer de 2004 || Catalina || CSS
|-
| 144280 - || || 15 de febrer de 2004 || Catalina || CSS
|-
| 144281 - || || 12 de febrer de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 144282 - || || 13 de febrer de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 144283 - || || 14 de febrer de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 144284 - || || 14 de febrer de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 144285 - || || 15 de febrer de 2004 || Catalina || CSS
|-
| 144286 - || || 15 de febrer de 2004 || Catalina || CSS
|-
| 144287 - || || 14 de febrer de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 144288 - || || 13 de febrer de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 144289 - || || 13 de febrer de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 144290 - || || 11 de febrer de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 144291 - || || 11 de febrer de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 144292 - || || 11 de febrer de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 144293 - || || 12 de febrer de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 144294 - || || 12 de febrer de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 144295 - || || 14 de febrer de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 144296 - || 2004 DF || 16 de febrer de 2004 | Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 144297 - || 2004 DS || 16 de febrer de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 144298 - || 2004 DY || 16 de febrer de 2004 | Socorro || LINEAR
|-
| 144299 - || || 16 de febrer de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 144300 - || || 16 de febrer de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-|}

4